Pietro Strina (Ascoli Piceno, 23 de dezembro de 1874 — Nápoles 7 de agosto de 1927) foi um pintor, decorador e professor italiano que viveu muitos anos em São Paulo.

Ver também
 Augusto Esteves

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Decoradores do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1927